Тејма има више значења:

 Округ Тејма (Ајова)
 Тејма (Ајова)